Escom United Blantyre – malawijski klub piłkarski grający obecnie w TNM Super League. Swoją siedzibę ma w mieście Blantyre. Swoje domowe mecze rozgrywa na stadionie Kamazu Stadium mogącym pomieścić 50 tysięcy widzów.

Sukcesy 
 Mistrzostwo Malawi (2 razy): 2007, 2011

Występy w afrykańskich pucharach 
 Liga Mistrzów: 1 występ
 2007 - runda kwalifikacyjna

Piłka nożna w Malawi
Malawijskie kluby piłkarskie
Blantyre